

Patronyme

A 
 Adrien Silva (1989-), footballeur portugais ;
 Agostinho da Silva (1906-1994), philosophe portugais ;
 Aguinaldo Silva (1943-), écrivain, dramaturge, scénariste, journaliste et réalisateur brésilien ;
 Alan Silva (1939-), contrebassiste, violoniste, altiste et claviériste de free jazz et de musique expérimentale américain ;
 Alberto Ricardo da Silva (1943-2015), évêque est-timorais ;
 Aldina da Silva (1950-2000), universitaire et bibliste canadienne;
 Alex Silva (1985-), footballeur brésilien ;
 Alex Silva, (1990-), catcheur canadien ;
 Alexandra Silva (1984-), chercheuse en informatique et mathématiques ;
 Alexandre Baptista (1942-), footballeur portugais ;
 Américo Pereira da Silva (19?-19?), footballeur portugais ;
 Ana Cannas da Silva (1968-), mathématicienne portugaise ;
 Ana Silva (1979-), plasticienne et poétesse
 Anabela Silva (1970-), footballeuse internationale portugaise ;
 Anderson Roberto da Silva Luiz (1978-), footballeur brésilien ;
 Andrés da Silva (1921-1994), footballeur péruvien ;
 Anderson Santos Silva (1981-), footballeur brésilien ;
  ;
 Andreas de Silva (1475-1530), compositeur du  siècle ;
  
 Aníbal Cavaco Silva (1939-), président du Portugal ;
 António Silva (2003-), footballeur portugais.
 Antônio Carlos Ribeiro de Andrada Machado e Silva (1773-1845), homme politique brésilien ;
 Armando da Silva Carvalho (1938-2017), poète et traducteur portugais ;
 Arnaldo Silva (1944-1999), footballeur portugais ;

B 
 Bernardo Silva (1994-), footballeur portugais ;
 Beto da Silva (1996-), footballeur péruvien ;
 Bruno Manuel Rodrigues Silva (1982-), footballeur portugais.

C 
 Carlos Abel da Silva Braga (1952-), footballeur brésilien ;
 Carlos Rômulo Gonçalves e Silva (1969-), évêque catholique brésilien ;
 , (1985-) joueur de football brésilien ;
 Cayetana Fitz-James y Silva (1926-2014), duchesse d'Alba, Silva par sa mère ;
 Cleidimar Magalhães Silva (1982-), footballeur brésilien.

D 
 Dan DaSilva (1985-), joueur de hockey sur glace canadien ;
 Daniel Alves da Silva (1983-), footballeur international brésilien ;
  
 Daniel De Silva (1997-), footballeur australien ;
 Daniel Silva dos Santos (1982-2019), plus communément appelé Daniel, footballeur brésilien ;
 Daniela De Silva (19?-), mathématicienne italienne ;
 David Da Silva (1979-), joueur Franco-Portugais de basketball ;
 Debora Silva Maria (19?-), militante pour les droits humains brésilienne ;
 Diamantino Silva (1928-), footballeur portugais ;
 Diana Silva (1995-), footballeuse portugaise ;
 Diego Rodríguez da Silva y Velázquez (1599-1660), peintre castillan ;
 Diego da Silva (19?-), pêcheur français ;
  (c ; 1430 - c ; 1504),  conte de Portalegre ;
  (?-?),  inquisiteur-général du Portugal, archevêque de Lisbonne et de Braga ;
 Diogo Da Silva Farias (1990-), footballeur brésilien ;
 Djamila Silva (1996-), judokate cap-verdienne ;
 Dolores Silva (1991-), footballeuse portugaise ;
 Donato Gama da Silva dit Donato (1962-), footballeur international espagnol né au Brésil.

E 
 Eder Silva (1983-), footballeur brésilien ;
 Emmanuel Da Silva (1976-), dit Da Silva, chanteur français ;
 Eunice Silva (1956-), femme politique cap-verdienne ;
 Eusébio da Silva Ferreira (1942-2014), footballeur portugais ;
 Everaldo Marques da Silva (1944-1974), footballeur brésilien.

F 
 Fabiana da Silva Simões (1989-), footballeuse internationale brésilienne ;
 Fabio Rodrigues da Silva (1990-), footballeur brésilien ;
 Federico Silva (1923-2022), peintre et sculpteur mexicain ;
 Filipe da Silva (1979-), joueur de basket-ball franco-portugais ;
 Flávio Augusto da Silva (1972-), entrepreneur brésilien ;
 Francisco de Lima e Silva (1785-1853), militaire et homme politique brésilien ;

G 
  
 Gilberto Silva (1976-), footballeur brésilien ;
  (1040-?), premier documenté de la lignée des Silva.

H 
  ;
 Henry Silva (1926-2022), acteur américain ;
 Henry Rangel Silva (1961-), militaire et politique vénézuélien ;
 Helbert Frederico Carreiro da Silva (1979-), footballeur brésilien ;
 Hélder Silva (1996-), coureur cycliste angolais ;
 Heley de Abreu Silva Batista (1974-2017), éducatrice brésilienne ;
  (1907-1993), célèbre chanteuse de fado portugaise ;
 Hernán Silva Arce (1948-2017), arbitre chilien de football ;
 Howard Da Silva (1909-1986), acteur américain ;
 Hugo Berly Silva (1941-2009), joueur de football international chilien.

I 
 Igor Silva (1984-), coureur cycliste angolais ;
 Iracelma Silva (née en 1991), joueuse angolaise de handball ;
 Ire'ne lara silva (19?-), écrivaine chicana américaine ;
 Isabelle de Silva (née en 1969), haut fonctionnaire français ;
 Isaias Magalhães da Silva (1973-), footballeur brésilien ;
 Iván Silva (1982-), pilote de vitesse moto espagnol.

J 
 Jackie Silva (1962-), joueuse de volley-ball et de beach-volley brésilienne ;
 Jacqueline Silva (1979-), surfeuse professionnelle brésilienne ;
 Jânio da Silva Quadros (1917-1992), homme politique brésilien ;
 Jean-Baptiste Silva (1682-1742), médecin français ;
 
 Joaquim José da Silva Xavier, connu sous Tiradentes (1746-1792), révolutionnaire brésilien ;
 Jay Dasilva (1998-), footballeur anglais ;
 Jéssica Silva (1994-), footballeuse portugaise ;
 Joaquim Silva (1992-), coureur cycliste portugais ;
 Joël da Silva (1971-), entraîneur de handball français ;
 
 
 Josh Dasilva (1998-), footballeur anglais ;
 Julio Silva (1930-2020), peintre et sculpteur franco-argentin ;
 Júlio César da Silva (1963-), footballeur brésilien.

L 
 Léo Silva (1985-), footballeur brésilien ;
 Leonardo Silva (1979-), footballeur brésilien ;
 Leônidas da Silva (1913-2004), footballeur brésilien ;
 Lorenzo Silva (1966-), écrivain espagnol ;
 Luis Silva (1988-), footballeur américano-mexicain ;
 Luís Silva (1999-), footballeur portugais ;
 Luiz Inácio Lula da Silva (1945-), président du Brésil.

M 
 Macris Fernanda Silva Carneiro (1989-), joueuse de volley-ball ;
 Malta da Silva (1943-), footballeur portugais ;
 Manuel Bento Rodrigues da Silva (1800-1869), cardinal portugais ; 
 Manuel Silva Acevedo (1942-), poète chilien ; 
 Marco Silva (1977-), footballeur portugais reconverti entraîneur ;
 María Silva Cruz (1915-1936), républicaine espagnole fusillée par les nationalistes;
 Maria Helena Vieira da Silva (1908-1992), peintre portugaise ;
 Maria Aparecida da Silva Tarjan dite Tia Cida dos Terreiros (1940-), chanteuse brésilienne ;
 Mariana Silva (1990-), judokate  brésilienne ;
 Mariana Vieira da Silva (1978-), femme politique portugaise ;
 Marina Silva (1958-), écologiste brésilienne ;
 
 Mauro Silva (1968-), footballeur brésilien ;
 Mauricio Borges Silva (1989-), volleyeur brésilien ;
 Michaël Da Silva, dit Mika Caiolas (1981-), barbier français ;
 Minnette de Silva (1918-1998), architecte srilankaise ;
  (1945-), spécialiste juif des Écritures ;
 Myriam Da Silva (1984-), boxeuse canadienne.

N 
 Neymar da Silva Santos Júnior (1992-), footballeur international brésilien ;
 Nicole da Silva (1981-), actrice australienne ;
 Nuno Silva (1975-), footballeur portugais.

O 
 Osvaldo Silva (1934-2002), footballeur brésilien.

P 
  (env ; 1067-?), chevalier médiéval ;
  (1070 — 1129), membre noble du Royaume de Portugal ;
 Paulina Bazolau da Silva (2000- ), handballeuse angolaise ;
 
 Pietro Silva (1887-1954), historien et universitaire italien ;

R 
 Rafa Silva (1993-), footballeur portugais ;
  ;
 Ramón Silva (1890-1919), peintre argentin ;
 Raúl Silva (1989-), footballeur brésilien ;
 Raúl Silva Henríquez (1907-1999), cardinal catholique chilien ;
 Régis Silva (1989-), footballeur brésilien ;
  (1983-), footballeur brésilien ;
 Renato Silva (1976-), coureur cycliste portugais ;
  (1904-1981), auteur brésilien de bandes dessinées, notamment La Griffe grise ;
 
 Rodrigo Silva (1992-), joueur de rugby à XV uruguayen ;
 Romeu Silva (1954-), footballeur portugais ;
 Ronaldo Henrique Silva (1991-), footballeur brésilien ;
 Rosângela da Silva (1966-), sociologue brésilienne, 3 épouse de l'ancien président Luiz Inácio Lula da Silva
 Rudinilson Silva (1994-), footballeur bissau-guinéen ;
  (1958-), prince d'Eboli, duc de Pastrana ;
 Rui Silva (1977-), athlète portugais ;
 Rui Silva (1994-), footballeur portugais ;
 Rui Fernando da Silva Calapez Pereira Bento (1972-), footballeur et entraîneur portugais.

S 
 Sandro Silva (1992-), disc-jockey néerlandais ;
 Sebastião Silva (1925-), dit Sebastião, footballeur portugais ;
 Sonja Silva (1977-), actrice néerlandaise.

T 
 
 Thiago Braz da Silva (1993-), athlète brésilien ;
 Thomas Silva (2001-), coureur cycliste uruguayen ;
 Tomé Varela da Silva (1950-), écrivain capverdien.

V 
 Valcemar Silva (1968-), coureur cycliste brésilien ;
 Vicente Jorge Silva (1945-2020), cinéaste, journaliste et homme politique portugais ;
 Vilma Silva (née en 1997), joueuse angolaise de handball.
 Virgilio do Carmo da Silva (1967-), cardinal timorais, archevêque de Dili.

W 
 Wanderlei Silva (1976-), sportif de combat brésilien ;
 Wilson da Silva Piazza (1943-), footballeur brésilien.

Y 
 Yasek Manzano Silva (1980-), compositeur cubain.

Personnage fictif 

 Silva, personnage du manga Shaman King.

Pseudonyme 

 Da Silva, de son vrai nom Emmanuel Da Silva (1976-), chanteur français ;
 Antonio de Silva, de son vrai nom Jerónimo Bermudez, un poète espagnol du .

Sigle 

SILVA peut désigner :
 séparation isotopique par laser sur vapeur atomique, un procédé français d'enrichissement de l'uranium.

Nom 
Silva peut désigner :
 silva, un type de strophe dans la poésie espagnole.

Patronyme cubain
Patronyme portugais
Patronyme brésilien
Patronyme galicien